Балка Дубова — річка, права притока Кам'янки (Криворізький район Дніпропетровської області)
 Балка Дубова — річка, права притока Інгульця (Петрівський район Кіровоградської області)